El nombre Norma Jean hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Norma Jeane Mortenson fue el nombre real de Marilyn Monroe.
Norma Jean, grupo de metalcore de Douglasville, GA.
Norma Jean, cantante de country conocida como "Pretty Miss Norma Jean".
Norma Jean, nombre artístico de Norma Jean Wright, vocalista de R&B.
Norma Jean, álbum de debut de Norma Jean Wright.